Хуцция:

 Хуцция I — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1530 — 1525 годах до н. э.
 Хуцция II — царь Хеттского царства, правил в XV веке до н. э.